Municipio de Barclay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barclay (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Barclay (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Barclay (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.